

Friuli-Venezia Giulia
Resia – comune in provincia di Udine
Val Resia – valle
Resia – torrente

Trentino-Alto Adige
Resia – frazione di Curon Venosta (BZ)
Passo di Resia – segna il confine italo-austriaco
Lago di Resia – lago artificiale